't Verlange is een dialectband uit Venlo, die diverse muziekstromingen vertolkt met uitsluitend teksten in het Venloos dialect.

Biografie

Romeo / &Juliette 
De geschiedenis van de band gaat terug tot 1991, op dat moment nog Romeo geheten. De band wordt geformeerd door de van Rowwen Hèze afkomstige Geert Hermkes, de van Six Plys Tzar afkomstige Bert van den Bergh, Ronald Oor van Diesel, Michiel van der Grinten die ook in Minsekinder speelt en Leon Giesen die voorheen in Toontje Lager speelde.

De band duikt vrijwel gelijk de studio in om een eerste album op te nemen. Die is in het voorjaar van 1992 af en wordt zonder titel uitgebracht. Een aantal optredens in het zuiden van het land volgen, waarna de band iets meer tijd neemt voor een volgende album. Leon Giesen vindt dat de band tijdens optredens te weinig respons krijgt van het publiek en besluit de groep te verlaten. Na diens vertrek neemt de rest van de groep haar tweede album op in 1995, en krijgt als de titel Later krièg gelièk. Wederom twee jaar later wordt de band versterkt met gitarist Dominique de Lauw en pianist Bart Wilmsen en het derde album onder de titel Parels van de nach wordt uitgebracht. Intussen krijgt de band meer bekendheid in den lande, wat resulteert in een juridisch geschil met de Hollandse rap-groep Roméo. Deze groep klaagt de Venlonaren aan wegens schending van merknaam en eist dat de Venlose band van naam verandert. Voordat de rechter een uitspraak kan doen, kiezen de Venlonaren ervoor om vrijwillig van naam te veranderen. Aangezien men dicht bij het gedachtegoed van William Shakespeare wil blijven wordt de band omgedoopt tot &Juliette.

Onder de nieuwe naam duikt de band in het najaar van 1999 wederom de studio in voor opnames. Het resultaat komt bijna een half jaar later en een titelloos album wordt met de nieuwe bandnaam gepresenteerd. Erg lang houdt de band het niet meer vol, want voor het stadhuis van Venlo geeft de band in 2001 haar afscheidsconcert. Intussen speelt Hermkes al regelmatig bij de band van Van der Linden en Van der Grinten, Minsekinder. Van den Bergh gaat solo verder, afgewisseld met projecten zoals Broos en de Engelstalige groep Wunderdog. Niet veel later treedt Van den Bergh op als Von Bergh, samen met zus Ine van den Bergh en begeleid door Von Reijnders op piano.

't Verlange 
In 2008 vinden enkele bandvrienden elkaar weer en wordt besloten het erfgoed van zowel Romeo als &Juliette nieuw leven in te blazen. De nieuwe bezetting is een mix van de voormalige bands Romeo en &Juliette: Van den Bergh als zanger, Hermkes op accordeon en piano, De Lauw op gitaar en Kolkman op basgitaar.

Het eerste wapenfeit wordt een ep ter ere van de heropening van het raadhuis van Blerick in 2008. Een jaar later volgt een volwaardig album met muziek van zowel Romeo als &Juliette, aangevuld met nummers van Von Bergh, Wunderdog (een Engelstalig project van Van den Bergh dat hij tussendoor had gedaan) en Broos, een project waarin Van den Bergh na het uiteengaan van &Juliette aan meedeed. Deze band levert drie nummers op de verzamel-cd. Ook worden vijf nieuwe nummers gecomponeerd met de nieuwe band, voortbordurend op het thema dat de muzikanten sinds het begin gevolgd hadden. Gezien de veelheid aan bijdragende bands is de logische titel dan ook Verzameld.

Discografie 
Romeo
1992: Romeo
1995: Later krièg gelièk
1997: Parels van de nach
&Juliette
2000: &Juliette
Bijdragen op andere cd's
1989: Beej Mooder thoës
1999: Leedjes veur de iëuwigheid (hommage aan Frans Boermans, Nach van 't Limburgse Leed)
2000: Golde Jaore (Romeo samen met Mooder Hellup, nevenproject van Minsekinder)
2001: Venloos' trots
2006: Serzjant Paeper's Oeits Haos Sterre Band (Venlose bewerking van het Beatles-album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band)
’t Verlange
2009: Verzameld
2012: Bert van den Bergh & 't Verlange
2014: Luna & Sol (EP)

Externe links 
 Officiële website
 Streektaalzang.nl
 Recensie Romeo in New Folk Sounds
 Recensie &Juliette in Trompetter

Nederlandse dialectrockband
Nederlandse folkband
Venlose band